Клаусура 1999 () — вторая половина 69-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1999/00 на rsssf.com 

1999
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1999 году